Filmpreis 2019 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2019
 Österreichischer Filmpreis 2019
 Europäischer Filmpreis 2019
 Schweizer Filmpreis 2019